Национальный чемпионат I 1969 () — 67-й сезон чемпионата Венгрии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Чемпионат Венгрии на rsssf.com

1969
Венгрия
Спорт в Венгрии в 1969 году